Lichtenberg steht für:
 Lichtenberg (Band), österreichische Band
 Lichtenberg (Familienname), ein Familienname; zu Namensträgern siehe dort
 Lichtenberg, Familienname verschiedener Adelsgeschlechter; wie vor
 Lichtenberg-Verlag, deutscher Verlag (München)

Lichtenberg steht für geographische und astronomische Objekte:
 Lichtenberg (Oberfranken), Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Lichtenberg/Erzgebirge, Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Lichtenberg (Landkreis Bautzen), Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Lichtenberg (Oberösterreich), Gemeinde in Österreich
 Lichtenberg (Bas-Rhin), Gemeinde im Unterelsass, Frankreich

Gemeindeteile:
 Bezirk Lichtenberg, Bezirk von Berlin
 Berlin-Lichtenberg, Ortsteil von Berlin
 Lichtenberg (Altomünster), Ortsteil von Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Lichtenberg (Asendorf), Ortsteil von Asendorf (Landkreis Diepholz), Ortsteil Haendorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Lichtenberg (Bernhardswald), Ortsteil von Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Lichtenberg (Eggenfelden), Ortsteil von Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lichtenberg (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil von Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lichtenberg (Fischbachtal), Ortsteil von Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Lichtenberg (Frankfurt), Ortsteil von Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Lichtenberg (Hennef), Ortsteil von Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lichtenberg (Kauern), Ortsteil von Kauern, Landkreis Greiz, Thüringen
 Lichtenberg (Mörnsheim), Ortsteil von Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Lichtenberg (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lichtenberg (Neuruppin), Ortsteil von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Lichtenberg (Oberschneiding), Ortsteil von Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lichtenberg (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter, Niedersachsen
 Lichtenberg (Scheuring), Ortsteil von Scheuring, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lichtenberg (Woltersdorf), Ortsteil von Woltersdorf, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen

 Lichtenberg (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Lichtenberg (Gemeinde Saalfelden), Katastralgemeinde der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Lichtenberg (Gemeinde Straß im Attergau), Ortsteil der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Lichtenberg (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft der Gemeinde Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Lichtenberg (Gemeinde Windigsteig), Ortschaft der Gemeinde Windigsteig, Bezirk Waidhofen, Niederösterreich

 Lichtenberg (Prad), Fraktion der Gemeinde Prad am Stilfserjoch in Südtirol, Italien

historisch:
 Fürstentum Lichtenberg, Fürstentum an der Nahe
 Herrschaft Lichtenberg, im Elsass
 Grafschaft Hanau-Lichtenberg, Nachläufer der Herrschaft Lichtenberg

 Lichtenberg, Ursprungssiedlung von Grünlichtenberg, Ortsteil der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen
 Jasna Góra (Bogatynia), Ortschaft in Bogatynia, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Białogórze, Dorf in Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Světlík (Horní Podluží), Ortsteil von Horní Podluží, Tschechien

Burgen:

sonstige Baulichkeiten:
 Schloss Lichtenberg (Hessen) in Fischbachtal, Hessen
 Schloss Lichtenberg (Landsberg) bei Landsberg am Lech, Bayern
 Talsperre Lichtenberg, Talsperre bei Frauenstein im Erzgebirge
 Sender Lichtenberg, Sender in Österreich
 Bahnhof Berlin-Lichtenberg, Bahnhof in Berlin

Berge:
 Lichtenberg (Böhmerwald), 1051 m, bei Volary in Tschechien; siehe Větrný
 Lichtenberg (Bayerischer Wald), 1028 m, in Bayern
 Lichtenberg (Südliche Böhmerwaldausläufer), 927 m, im Mühlviertel in Oberösterreich
 Lichtenberg (Salzkammergut-Berge), 885 m, im Attergau in Oberösterreich
 Lichtenberg (Nordpfälzer Bergland), ca. 483 m, Nordpfälzer Bergland südöstlich von Schönborn (Pfalz)
 Lichtenberg (Holzland), 401 m, in Thüringen

sowie:
 Lichtenberg (Mondkrater), Mondkrater
 (7970) Lichtenberg, Asteroid

Siehe auch:
 Alt-Lichtenberg
 Lichtenberghaus
 Lichtenberg-Figur, durch Hochspannungsentladungen entstehendes Muster